Православные эпи́теты — эпитеты, принятые в православной традиции. Часть из них интуитивно понятны, другие требуют дополнительных разъяснений.

Эпитеты Иисуса Христа 
 Вседержитель, или Пантократо́р ( — всевластный) — эпитет Иисуса Христа как Небесного Царя и Судьи.
 Еммануил  — "с нами Бог".
 Добрый Пастырь — заимствован из Ветхого Завета () и повторён Христом в Новом Завете ().
 Логос  — "Слово" (Божие).
 Спас (сокращение от Спаситель, ) — эпитет, присваиваемый Иисусу Христу. Например: Спас Нерукотворный.
 Элеимон ( — милосердный, сострадательный) — эпитет, присваиваемый некоторым изображениям Иисуса Христа. Например — Спас Милостивый.

Эпитеты Богородицы 
 Антифонитрия — Предвозвестительница.
 Галактотрофуса () — млекопитательница. 
 Герондисса — Старица.
 Гликофилуса () — сладкое лобзание.
 Горгоэпикоос () — Скоропослушница.
 Елеуса () — милостивая, умиление.
 Кехаритомени — обрадованная.
 Одигитрия () — путеводительница.
 Оранта — молящаяся.
 Панагия () — всесвятая.
 Панахранта () — пречистая, пренепорочная.
 Пантанасса () — всецарица.
 Парамифия — отрада, утешение.
 Психосострия () — душеспасительница.
 Эвергетида ( — благодетель) — эпитет, присваиваемый многим чудотворным иконам Богородицы.
 Экономисса () — домостроительница.
 Эпакуса — услышательница.

Прочие эпитеты 
 Адамант — эпитет, характеризующий твёрдость. Например: адамант веры.

Примечания

Православные традиции